Николай Афанасьевич Лебедев:
 Лебедев, Николай Афанасьевич (1924—2002) — полный кавалер ордена Славы.
 Лебедев, Николай Афанасьевич (1813—1896) — русский журналист и писатель.